Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 18001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 8 września 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

18001-18100

18101-18200

18201-18300

18301-18400

18401-18500

18501-18600

18601-18700

18701-18800

18801-18900

18901-19000

Przypisy 

Lista planetoid 018001-019000